Kasparov (masculin ; ) ou Kasparova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Garry Kasparov (1963-), ancien champion du monde d'échecs ;
 Kasparov Chessmate, un programme d'échecs commercialisé en 2003 ;
 Virtual Kasparov, un programme d'échecs commercialisé en 2002 ;
 Kasparov contre le monde ;
 Kasparov - Karpov (1990, partie 20) ;
 Kasparov – Kramnik ( partie du championnat du monde 2000) ;
 Kasparov, compositeur et DJ néerlandais de musique électronique hardcore et gabber ;
 Youri Kasparov (1955-), compositeur russe ;
 Gevorg Kasparov (1980-), gardien de football arménien ;
 Sergueï Kasparov (1968-), grand maître biélorusse du jeu d'échecs.

Patronyme russe